Sant'Egidio puede referirse a:
 Comunidad de Sant'Egidio, asociación pública de laicos.
 Sant'Egidio alla Vibrata, municipio situado en el territorio de la Provincia de Teramo, en Abruzos, Italia.
 Sant'Egidio del Monte Albino, localidad y comuna italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, Italia.